Betty Rojtman (1949-), française et israélienne, professeur émérite de l'Université Hébraïque de Jérusalem, fille de Paul Roitman et de Léa Roitman.
 Judith Roitman (1945-), mathématicienne américaine.
 Léa Roitman (1919-2014) est une assistante sociale, artiste, française et israélienne, d'origine polonaise, résistante aux côtés de son futur époux, le rabbin Paul Roitman.
 Paul Roitman (1920-2007), rabbin français, né en Pologne, membre de la Résistance qui, après la Seconde Guerre mondiale, se consacre à l'éducation en France puis en Israël. Il fonde à Paris le mouvement d'élèves des grandes écoles et d'étudiants d'université "Torah Vetsion" avec lequel il crée de nouvelles communautés pour les rapatriés juifs d'Afrique du Nord. Il fondera plus tard à Jérusalem le mouvement de jeunesse "Tsedek Torah Betsion" pour les enfants défavorisés en Israël. 
 Il travaille pour les populations vulnérables en Israël, les immigrants juifs et les enfants issus de familles défavorisées.
 Sergio Roitman (1979-), joueur de tennis argentin professionnel de 1996 à 2009.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme juif